Krinichki puede referirse a:

Krinichki, localidad del Raión de Balta en el óblast de Odesa (Ucrania).
Krinichki, localidad del Raión de Berezivka en el óblast de Odesa (Ucrania).